Avilla (Arkansas)
 Avilla (Indiana)
 Avilla (Missouri)

Homonymie de localités aux États-Unis